Il singolare del Waldbaum's Hamlet Cup 1993 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Petr Korda era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Arnaud Boetsch.

Marc Rosset ha battuto in finale 6–4, 3–6, 6–1 Michael Chang.

Teste di serie

  Stefan Edberg (semifinali)
  Boris Becker (primo turno)
  Sergi Bruguera (quarti di finale)
  Michael Stich (secondo turno)

  Michael Chang (finale)
  Petr Korda (primo turno)
  Goran Ivanišević (semifinali)
  Aleksandr Volkov (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Waldbaum's Hamlet Cup 1993
ATP Tour 1993